Teenage Mutant Ninja Turtles kan avse:

Teenage Mutant Ninja Turtles – en amerikansk tecknad serie och ett koncept
Eastman and Laird's Teenage Mutant Ninja Turtles – en serietidning
Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles – en serietidning publicerade av Mirage Studios
Teenage Mutant Ninja Turtles Adventures – en serietidning publicerad av företaget Archie Comics
Teenage Mutant Ninja Turtles (Dreamwave Productions) – en serietidning som gavs ut av Dreamwave Productions 2003
Teenage Mutant Ninja Turtles (IDW Publishing) – en amerikansk serietidning, publicerad av IDW Publishing
Teenage Mutant Ninja Turtles (1987) – en amerikansk tecknad TV-serie från Murakami-Wolf-Swenson
Ninja Turtles: The Next Mutation – en TV-serie producerad av Saban Entertainment
Teenage Mutant Ninja Turtles (2003) – en amerikansk, japansk och koreansk tecknad TV-serie
Teenage Mutant Ninja Turtles (actionfigurer) – actionfigurer har tillverkats av Playmates Toys sedan 1988
Teenage Mutant Ninja Turtles (flipperspel) – ett flipperspel från Data East
Teenage Mutant Ninja Turtles (licenserade livsmedelsprodukter) –  flera licenserade livsmedelsprodukter
Teenage Mutant Ninja Turtles & Other Strangeness – ett rollspel

Teenage Mutant Ninja Turtles I (I = retroaktivt) kan avse:
Teenage Mutant Ninja Turtles (film, 1990) – en amerikansk spelfilm
Teenage Mutant Ninja Turtles (film, 2014) –  en film
Teenage Mutant Ninja Turtles: Fall of the Foot Clan –  ett Game Boy-spel släppt 1990
Teenage Mutant Ninja Turtles (datorspel 1989) – ett datorspel från 1989

Teenage Mutant Ninja Turtles II kan avse:
Teenage Mutant Hero Turtles II - Kampen om Ooze – en amerikansk spelfilm som hade biopremiär i USA 1991
Teenage Mutant Ninja Turtles II: Back from the Sewers –  ett Game Boy-spel släppt i december 1991
 Teenage Mutant Ninja Turtles (arkadspel) – ett arkadspel producerat av japanska Konami 1989
Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (film) – en film regisserad av Dave Green från 1916
Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (datorspel) – ett datorspel från 2013, utvecklat av Red Fly Studio

Teenage Mutant Ninja Turtles III kan avse:
Teenage Mutant Hero Turtles III – en spelfilm, som ursprungligen hade biopremiär 1993
 Teenage Mutant Ninja Turtles III: The Manhattan Project – den tredje datorspelsversionen av Teenage Mutant Ninja Turtles till Nintendo Entertainment System från 1991/1992
 Teenage Mutant Ninja Turtles III: Radical Rescue – ett Game Boy-spel utvecklat och publicerat av Konam från 1993
 Teenage Mutant Ninja Turtles 3: Mutant Nightmare – ett datorspel baserat på 2003 års TV-serie om Teenage Mutant Ninja Turtles från 2005

Teenage Mutant Ninja Turtles IV kan avse:
 TMNT (film) – en datoranimerad film från företaget Imagi Animation Studios
 Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time – ett arkadspel, publicerat 1991 av Konami

Teenage Mutant Ninja Turtles V kan avse:
 Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters – ett man mot man-fightingspel utvecklat och producerat av det japanska företaget Konami

Teenage Mutant Ninja Turtles